Моя пані — гоноратив, що виражає повагу до жінки: коханої або господині.
 Міледі або моя леді ()
 Мадам або моя дама ()

Фільми 
  : «Моя пані» — італійська чорно-біла кінокомедія 1964 року трьох режисерів Тінто Браса, Мауро Болоньїні та Луїджі Коменчіні.
  :  — австралійський фільм  2014 року.
  :  — роман польського письменника, перекладача, театрального режисера, літературознавця Антонія Лібери.
  : «Мадам» — французька кінокомедія 2017 року режисерки Аманди Штерс.

Література 
 Останній діамант міледі — авантюрний детектив Ірен Роздобудько 2006 року.
  () — вигадана героїня роману Олександра Дюма-батька «Три мушкетери» (1844).
  () — італійський серіал коміксів про однойменного персонажа, створений у 1980 році  для журналу Il Mago.